Jos Verhulst (tafeltennisser), een Nederlandse tafeltennisser
Jos Verhulst (wetenschapper), een Belgische wetenschapper
VEJO, een Vlaamse tekenaar en cartoonist